Май-тай (слинг) (mei tai) — приспособление для ношения детей, применялось в Китае. см. Слинг.
 Маи Таи (коктейль) (mai tai) — классический слабоалкогольный коктейль на основе рома. Содержит ром (белый, тёмный или оба вида), фрукты (фруктовые соки), ликёры.

См. также 
 Муай тай — Тайский бокс